Een verkeersweg:
 N743 (België)
 N743 (Frankrijk)
 N743 (Nederland), zie Provinciale weg 743

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing